Großer Bruder steht für:
 Großer Bruder, fiktive Figur aus dem Roman 1984 von George Orwell, sowie Übertragungen
 Großer Bruder, Lied von Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski
 Großer Bruder (Metapher), eine im Sprachgebrauch der DDR übliche Bezeichnung für die Sowjetunion
 Großer Bruder (Reiter Alm), 1867 m ü. NN hoher Berg auf der Reiter Alm in den Berchtesgadener Alpen

Siehe auch:
 Big Brother